Das Wiesbaden Tennis Open 2016 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Wiesbaden. Es war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 25. April bis 1. Mai 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Wiesbaden